Huracan, déu maia del vent, les tempestes i el foc
 Huracan (motocicleta), marca de motocicletes i motocarros fabricats a Barcelona de 1955 a 1965

En esports
 Club Atlético Huracán, club de futbol argentí
 Huracán Buceo, club de futbol uruguaià
 Huracán de Comodoro Rivadavia, club de futbol argentí
 Huracán de Corrientes, club de futbol argentí
 Huracán de Tres Arroyos, club de futbol argentí
 Huracán Las Heras, club de futbol argentí
 Huracán de San Rafael, club de futbol argentí
 Huracán Valencia CF, club de futbol valencià